

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Masz“ beginnt.

Masz 



Maszc 
 Maszczyk, Łukasz (* 1984), polnischer Boxer
 Maszczyk, Zygmunt (* 1945), polnischer Fußballspieler

Maszk 
 Maszkowski, Jan (1794–1865), polnischer Maler

Maszl 
 Maszlay, Lajos (1903–1979), ungarischer Florettfechter

Maszt 
 Masztalerz, Piero (* 1970), deutscher Comiczeichner